Erik Gustavo Luis Alberto (Erik Gustav Ludvig Albert) (Estocolmo, 20 de abril de 1889 - Ibídem, 20 de septiembre de 1918), príncipe de Suecia y Noruega, duque de Västmanland. Hijo del rey Gustavo V y de la reina consorte Victoria de Baden.

Erik nació en el Palacio Real de Estocolmo, siendo el tercer hijo de los príncipes herederos Gustavo y Victoria, cuando Suecia y Noruega se encontraban unidas bajo un mismo monarca. Probablemente fruto de un complicado embarazo, en el que su madre tuvo que ser sometida a una fuerte medicación, la salud del príncipe fue bastante débil durante toda su vida: padecía epilepsia y retraso mental. Por esas razones, pocas veces aparecía en público. Falleció en el Palacio de Drottningholm a los 29 años, víctima de una epidemia de gripe española.

Ancestros 
</div></div>

Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Personas con epilepsia
Luteranos de Suecia
Fallecidos por la gripe española
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Nobles de Suecia del siglo XIX
Nobles de Suecia del siglo XX